David Phillips peut faire référence à :

  (1978-), acteur et animateur canadien ;
  (1978-), écrivain et scénariste américain ;
  (1939-), chimiste britannique ;
 David Phillips (1944-), climatologue canadien ;
 David Philipps, personnage fictif de la série Les Experts ;
  (1964-), ingénieur civil américain ;
  (1977-), gymnaste néozélandais ;
 David Phillips (1963-), footballeur ;
 , sociologue américain/sud-africain ;
  (1922-1988), agent de la CIA ;
 David Chilton Phillips (1924-1999), biologiste britannique ;
 David Graham Phillips (1867-1911), écrivain américain ;
  (1938-), homme politique américain ;
 , investisseur ;
 David Phillips, astronome.

Voir aussi